

Anatomia 
 Columella – parte del naso
 Columella – parte dell'orecchio interno

Archeologia 
 Columella – cippo funerario

Biologia 
 Columella – struttura anatomica della conchiglia dei gasteropodi
 Columella – parte centrale dello sporangio delle piante non vascolari e di taluni funghi
 Columella – sporgenza centrale dell'esoscheletro di taluni coralli

Altro
 Columella – cognomen romano
 Lucio Giunio Moderato Columella – scrittore latino del I secolo
 Nicola Columella Onorati (1764-1822) – frate francescano e agronomo italiano